Погостская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Погостская волость (Кемский уезд) — в составе Архангельской губернии
 Погостская волость (Игуменский уезд) — в составе Минской губернии
 Погостская волость (Слуцкий уезд) — в составе Минской губернии